Diputación puede referirse a:
 Diputación de alcabalas, órgano de los procuradores de la Diputación de Cortes con función de administración de los encabezamientos. 
 Diputación de Cortes, órgano de las Cortes de Castilla constituido durante el tiempo que no estaban convocadas para velar por la administración de los acuerdos y su cumplimiento.
 Diputación del General, órgano, en principio temporal, de la Corona de Aragón y Reino de Navarra formado por diputados para fiscalizar la recaudación de impuestos y el cumplimiento de acuerdos entre dos reuniones de sus Cortes.
 Diputación del General del Principado de Cataluña o Generalidad de Cataluña, órgano dependiente de las Cortes Generales encargado de recaudar los donativos aprobados por las Cortes, administrar los impuestos del General, interpretar las Constituciones y defender las leyes, como comisión permanente cuando las Cortes no se hallaban reunidas.
 Diputación del General del Reino de Valencia, comisión delegada de las Cortes Valencianas encargada de administrar el impuesto aprobado en Cortes denominado generalitats, de ahí que también será conocida con el nombre de Generalitat.
 Diputación del Reino de Aragón o Generalidad de Aragón, institución de gobierno del Reino de Aragón vigente entre 1364 y 1708.
  Diputación del Reino de Navarra, institución de gobierno del Reino de Navarra vigente entre 1576 y 1836.
 Diputación Foral, en España, nombre con el que se conoce desde mediados del siglo XIX a las Diputaciones provinciales de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, en razón de sus regímenes forales o regímenes especiales de autonomía administrativa. 
  Diputación Permanente en España, órgano constituido en cada una de las cámaras de las Cortes Generales para cumplir sus funciones mientras se encuentra cerrado el periodo de sesiones.
  Diputación provincial, en España, una institución con origen en 1836, órgano de gobierno y administración de algunas de las provincias.
 Calle de la Diputación, calle del Ensanche de Barcelona.